И́ловля (до 1961 года — станица Иловлинская) — рабочий посёлок в Иловлинском районе Волгоградской области России.

Население —  чел. ().

История 

Основан не позднее 1672 года как казачья станица. Иловля не раз меняла своё расположение, о чём свидетельствует документ от 1894 года:

До Октябрьской революции станица Иловлинская административно относилась ко 2-му Донскому округу с окружной станицей Нижне-Чирская и областным городом Новочеркасск. В станичный юрт входило более 25 казачьих хуторов, расположенных по реке Иловля. Согласно Алфавитному списку населённых мест Области Войска Донского 1915 года в станице Иловлинской проживало 1480 душ мужского и 1465 женского пола.

В 1921 году в составе Второго Донского округа станица Иловлинская включена в состав Царицынской губернии. В 1928 году с районным центром в станице Иловлинской был образован Иловлинский район Камышинского округа (округ ликвидирован в 1930 году) Нижневолжского края (с 1934 года — Сталинградский край, с 1936 года — Сталинградской области, с 1961 года — Волгоградская область).

8 июля 1961 года, в связи с тем, что райцентр Иловлинского района, село (так в документе) Иловлинская, хутора Крапивин и Лебедев, посёлки при ж.д. станциях Иловля I и Иловля II и разъезда 513 км фактически слились и представляют собой один населённый пункт с населением более 4000 человек, в составе которого рабочих и служащих промышленных и транспортных предприятий, государственных учреждений и членов их семей более 90 %, Исполнительный комитет Сталинградского областного Совета депутатов трудящихся решил объединить указанные населённые пункты в один населённый пункт, присвоив ему наименование рабочий посёлок Иловля и преобразовать Иловлинский сельский Совет депутатов трудящихся в поселковый совет рабочего посёлка Иловля, оставив в его административном подчинении остальные населённые пункты (решение № 13/311, параграф 12).

Общая физико-географическая характеристика 
Иловля расположена в степи в центральной части Иловлинского района в пределах Приволжской возвышенности, относящейся к Восточно-Европейской равнине, на реке Иловля (левый приток Дона). Большая часть посёлка расположена на левом берегу реки, на высоте 42 метра над уровнем моря. Рельеф местности равнинный. К востоку и юго-западу от посёлка имеются массивы песков, частично закреплённых искусственными лесонасаждениями. Почвы: в пойме реки Иловли — пойменные засолённые, к западу от поймы — тёмно-каштановые, к востоку каштановые

По автомобильным дорогам расстояние до областного центра города Волгограда составляет 83 км. К посёлку имеется подъезд от федеральной автодороги .

 Климат
Климат умеренный континентальный с жарким летом и малоснежной, иногда с большими холодами, зимой. Согласно классификации климатов Кёппена климат характеризуется как влажный континентальный (индекс Dfa). Температура воздуха имеет резко выраженный годовой ход. Среднегодовая температура положительная и составляет +8,0 °С, средняя температура января −8,0 °С, июля +23,6 °С. Расчётная многолетняя норма осадков — 387 мм, наибольшее количество осадков выпадает в июне (43 мм), наименьшее в марте (22 мм).
Часовой пояс

Население 
В 1914 году в станице Иловлинской станичным атаманом был урядник Михаил Иванович Уланов. В станице насчитывалось 384 дома (хозяйства), где проживало 917 душ мужского и 956 душ женского пола. Всего в Покровском приходе станицы Иловлинской, вместе с хуторами, было 1315 казачьих хозяйств на 3948 казаков и 3921 казачек. Также в приходе проживали 34 человека из дворянского сословия и 30 мещан. Крестьянских хозяйств было как «оседло живущих и временно проживающих» 141.

Динамика численности населения по годам:

Известные уроженцы 
 Бойков, Иван Иванович (1900—1963) — советский военный деятель, генерал-лейтенант.

Инфраструктура 
Работают магазины торговой сети Магнит и др.

Этнографический музей казачьего быта (музей «Казачий курень»). Открыт 29 мая 1982 года. Представляет собой казачью усадьбу конца XIX – начала XX веков. В экспозиции представлены подлинные предметы быта казачества дореволюционного времени.

Литература 
 Минх А.Н. Историко-географический словарь Саратовской губернии. Выпуск 2. — 1900. — Том I, Лит. Е–К.

См. также 
 Cтанция «Иловля I»
 Cтанция «Иловля II»
 Покровская церковь станицы Иловлинской

Примечания

Ссылки 
 
 Донские епархиальные ведомости 1894 года
 
 
 
 
 

Населённые пункты Иловлинского района
Посёлки городского типа Волгоградской области
Районные центры Волгоградской области
Станицы области Войска Донского